Kiesenberg ist der Name folgender Orte:

 Kiesenberg (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kiesenberg (Gemeinde Kematen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kiesenberg (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kiesberg
 Kieselberg